Diego Ernesto de Austria (Viena, 15 de julio de 1553 - Bruselas, 12 de febrero de 1595), archiduque de Austria, hijo del emperador Maximiliano II y de la infanta de España María de Austria y Portugal.

Fue educado junto con su hermano Rodolfo (futuro emperador Rodolfo II), en la corte de Felipe II. De 1573 a 1587 fue candidato al trono de Polonia.

Desde 1576 gobernó el Archiducado de Austria, donde promovió la Contrarreforma. En 1590 fue nombrado gobernador regente de Austria Interior durante la minoría de edad de su primo Fernando II de Habsburgo, y en 1594 fue designado gobernador de los Países Bajos españoles bajo el reinado de Felipe II.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Militares de España del siglo XVI
Gobernadores de los Países Bajos Españoles
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Viena
Regentes de Hungría